Peter Rentsch ist der Name folgender Personen:

* Peter Rentsch (Historiker, Juni 1937) (1937–2014), deutscher Historiker und Museumsleiter
 Peter Rentsch (Historiker, November 1937) (1937–2008), deutscher Historiker und Hochschullehrer